Tammuz (mes hebreu), mes del calendari hebreu que equival als mesos de juny i juliol
 Tammuz (Calendari babilònic), mes del calendari babilònic 
 Tammuz o Dumuzi, déu de la mitologia sumèria germà de les deesses Belili i Bilulu